Хлориды — бинарные соединения с хлором:

 Хлориды 
 Хлориды кремния 
 Хлориды родия